Landschap verwijst naar een gebied, de leefomgeving van mensen of de verbeelding hiervan.

Stuk land
 Landschap, algemeen artikel dat zich vooral op de Aarde richt
 Landschap op een andere planeet of maan, bijvoorbeeld:
 Maanlandschap, zie Maan en lijsten van bergen, kraters en valleien
 Marslandschap, zie Lijst van oppervlaktekenmerken op Mars en Mars (planeet).

Kunst
 een landschap, afbeelding van een landschap, zie Landschapsschilderkunst

Organisatie
 een organisatie die een bepaald gebied bestuurt zoals  Landschappen van Zweden. Zie ook Landschap#Bestuurlijke eenheid en vergelijk gewest (ook in historische zin).
 een organisatie die een bepaald natuurgebied beheert, zoals de Provinciale Landschappen, het Groninger Landschap enzovoorts.
 landschapskantoor, een synoniem voor Kantoortuin.

Overig
 Landschap (tijdschrift)
 Landschap (hoorspel)